El Cid puede referirse a:

 El Cid, título que recibe, históricamente, el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar.
 El Cid, apodo del torero español Manuel Jesús Cid Salas.
 Cantar de mio Cid, cantar de gesta del que es protagonista.
 Las mocedades del Cid, obra teatral de Guillén de Castro.
 El Cid, drama de Pierre Corneille basado en la obra de Guillén de Castro.
 Le Cid, ópera de Jules Massenet basada en el drama de Corneille.
 El Cid, película de Anthony Mann interpretada por Charlton Heston y Sophia Loren.
 Ruy, el pequeño Cid, serie de animación de 1980.
 El Cid: La leyenda, película animada de José Pozo de 2003.
 Base "Cid Campeador", base del ejército español posee en Castrillo del Val (Burgos).
 Cid Campeador, monumento en la ciudad de Buenos Aires.
 El Cid, cuadro de la pintora francesa Rosa B0nheur expuesto en el Museo Nacional del Prado (Madrid).
 El Cid, serie de televisión española de 2020.